För att underlätta internationell vägtrafik eftersträvas en viss enhetlighet mellan olika länder när det gäller vägmärken, t.ex. att använda (likartade) symboler i stället för text. Av historiska skäl, och, i vissa fall, på grund av olika behov, har dock skillnader mellan olika länder uppstått, som i vissa fall kvarstår.

Utseendet och betydelsen av vägmärken regleras internationellt i FN:s konvention om vägmärken och signaler. Konventionen utgavs år 1968 och trädde i kraft 1978, men har sedan dess löpande uppdaterats. I huvudsak är det länder i Europa som så långt som möjligt utgår från konventionen och de flesta europeiska länder har ratificerat den (undantaget t.ex. Spanien och Irland), men också dessa följer i viss mån riktlinjerna. 

Bland de uppförda länderna uppvisar Irland de största avvikelserna från konventionen. Här är t.ex. varningsmärkena inte triangelformade utan istället ruterformade. 

Tabell som visar skillnaden mellan vägmärken i några europeiska länder

Källor

Vägmärken